Trastorn de comportament alimentari
 Tractat sobre el Comerç d'Armes
 TCA - tricarboxylic acid cycle  - o Cicle de Krebs
 TCA - taurocholic acid  - o àcid taurocòlic